Robinhood (Mississippi) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 18932 Robinhood – asteroide della fascia principale
 Robinhood (azienda) – azienda statunitense di servizi finanziari

Pagine correlate 

 Robin Hood (disambigua)